Zkratka MSK má více významů:

 MSK-64 – Medveděvova-Sponheuerova-Kárníkova stupnice
 Moravskoslezský kraj
 Moderní sportovní karate
 Minimum-Shift Keying – druh digitální modulace
 Moskevský čas
 Místní správní komise – správní orgán zakládaný v některých městech krátce po druhé světové válce (např. Místní správní komise Karlovy Vary)